La plage de Petit-Havre est une plage située à Mare-Gaillard entre Gosier et Sainte-Anne, en Guadeloupe.

Lien externe 
 terres-de-guadeloupe.com

Petit-Havre
Petit-Havre